Slebioda ist der Familienname folgender Personen: